Rockpalast – programma televisivo tedesco
 Rockpalast – album dei Porcupine Tree del 2006